Кулико́вка — село Волче-Вражского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 171 хозяйство, 428 жителей.

География 
Село расположено на севере Тамалинского района, в 4 км от центра сельсовета села Волчий Враг. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 38 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село образовано в XVIII веке. С 1780 года — в составе Чембарского уезда. В 1796 году в селе построена церковь во имя Архангела Михаила. С 1912 года село в составе Волче-Вражской волости Чембарского уезда, с 1930 года — центр сельсовета Чембарского района, с 1955 года — центр сельсовета Белинского района, с 1966 года перешло в Волче-Вражский сельсовет Тамалинского района. В 50-х годах XX века — центральная усадьба колхоза имени В. М. Молотова.

Численность населения

Улицы 
 Молодёжная;
 Производственная;
 Центральная.

Инфраструктура 
В селе имеются: почта, телефон, начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 
 Куликовка на карте Пензенской области
 Куликовка Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района